Туризм во Вьетнаме — важная часть современной вьетнамской экономики. С 2008 по 2018 годы количество иностранных туристов увеличилось более чем в три раза, в 2016 году превысив 10 миллионов за год. Большинство составляют туристы из Китая и Республики Корея. Национальная администрация по туризму Вьетнама следует долгосрочному плану диверсификации туристической сферы, приносящей необходимую стране иностранную валюту.

Значение туризма для экономики растёт. Для любителей пешего туризма, пляжного отдыха, природы, изучающих культуру Вьетнам предстаёт как новая цель в Юго-Восточной Азии. Инвесторов строительства отелей привлекает береговая линия длиной три тысячи километров и большие города. Туристические предложения становятся всё более разнообразными. Туристические операторы предлагают туры по ознакомлению с малыми народностями, пешие и велосипедные туры, сплавы на байдарках и туры в соседние страны, в основном в Камбоджу и Лаос. С 1997 года иностранным туристам разрешается свободно передвигаться по стране.

Туризм в экономике 
Фокус экономики Вьетнама постепенно смещается от аграрной сферы к сектору услуг, который в 2004 году приносил уже больше трети ВВП страны: отели, общественное питание, транспорт.

В 2007 году доля туризма в ВВП составила 4,5 %, на 2018 год — 7,5 %. Всё больше иностранных инвестиций сосредоточивается на туризме. Туризм (особенно строительство отелей) занимает третье место по привлечению инвестиций после тяжёлой промышленности и городского развития.

Туристический поток во Вьетнам уверенно растёт почти каждый год. Однако доходы от туризма растут заметно медленнее турпотока, поскольку средний турист тратит значительно меньше денег, чем в других странах региона. Во Вьетнаме средние расходы туриста составляют 93 доллара США в день и 900 за весь отпуск, тогда как, например, в соседнем Таиланде — 163 и 1565 долларов соответственно. В Туристической ассоциации Вьетнама считают, что причина этого в отсутствии «ночных» развлечений.

Другая проблема вьетнамского туризма — необходимость получения визы для посещения иностранными туристами. Вьетнам проводит работу по упрощению визового режима, но количество стран с безвизовым въездом во Вьетнам всё ещё в два раза меньше, чем у Таиланда. Значительные усилия прилагаются к установлению безвизового режима со странами Европы, поскольку туристы из этих стран тратят больше денег (в среднем 1316 долларов за поездку). С упрощением режима Вьетнам увеличил число туристов до миллиарда в 2020 году и поднял доходы от туризма до 35 трлн млрд долларов США (10 % ВВП).

Центры притяжения

Природные достопримечательности 
Во Вьетнаме существует 31 национальный парк, общей площадью более 1 миллиона гектаров (около трёх процентов площади страны). 

Восемь вьетнамских биосферных резерватов входят в программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера»: Донгнай, Катба, дельта Красной реки, Кьензянг, Западный Нгеан, Кулаотям — Хойан, Муйкамау и мангровый лес Канзё.

Объекты всемирного наследия 
Во Вьетнаме восемь объектов внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия: комплекс памятников Хюэ, бухта Халонг, исторический город Хойан, храмовый комплекс Мишон, национальный парк Фонгня-Кебанг, императорская цитадель Тханглонг в Ханое, цитадель династии Хо и Ландшафтный комплекс Чанган. Бухта Халонг также признана одним из семи новых чудес природы.

Города 
Ханой неоднократно попадал в десятку лучших мировых направлений по версии TripAdvisor. Он занял восьмое место в 2014, четвёртое в 2015 и восьмое в 2016 году.

В 2014 Ханой, Хойан и Хошимин получили награду TripAdvisor Traveler’s Choice и вошли в число 25 лучших туристических направлений в Азии (2, 10 и 18 места соответственно).

В 2019 The New York Times внесла Дананг в список 52 лучших направлений лета, назвав его «вьетнамским Майами».

Другие популярные курорты страны — Муйне, Нячанг, Далат.

Военный туризм 
Поскольку войны на протяжении тысяч лет играли значительную роль в истории Вьетнама, многие туристические достопримечательности имеют военную тематику. В их числе Вьетнамский музей военной истории, древние крепости (такие как Цитадель династии Хо и Императорская цитадель в Хюэ), объекты, посвящённые первой и второй Индокитайским войнам (Тоннели Кути, Музей жертв войны, Ханой Хилтон и другие).

Туристическая инфраструктура

Транспорт 
Наибольшее количество туристов прибывает во Вьетнам воздушным путём. Так, в 2013 году из 7,6 млн около 6 млн туристов прибыли по воздуху. Наибольшее количество туристов и принимает аэропорт Таншоннят, обслуживающий Хошимин и юг страны в целом. На севере гостей принимает аэропорт Нойбай в Ханое, крупнейший по площади и пропускной способности аэропорт страны. Другие важные аэропорты — Дананг, Камрань и Катби. В 2018 году открыт новый аэропорт Вандон, который должен стать для туристов воротами в бухту Халонг.

Также развивается инфраструктура для морских путешествий. В ноябре 2018 года начал работу пассажирский порт в Халонге, сделав для пассажиров круизных лайнеров посещение бухты Халонг более удобным.

Размещение

Статистика

Количество иностранных туристов 
Источник: Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама.

Иностранные туристы по странам 
Источник: Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама.

Примечания

Ссылки